Termin HML ima više značenja.

 HML je hronična mijeloidna leukemija.
 -{HML}- () je -{ISO}- 639 jezički kod